Międzynarodowy Festiwal Książki – Bydgoski Trójkąt Literacki – cykliczna, kulturalna impreza wieloaspektowa w Bydgoszczy łącząca literaturę, poezję, prozę oraz muzykę. Należy do ważniejszych w kraju wydarzeń promujących literaturę i czytelnictwo.

Historia 
Festiwal po raz pierwszy odbył się w 2002 roku. Koordynatorem imprezy był Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, a współorganizatorami m.in. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz sieci księgarni obecne na terenie miasta.

Charakterystyka 
Celem festiwalu jest popularyzacja i udostępnianie książki oraz upowszechnianie czytelnictwa. W ramach festiwalu organizowane są: kiermasze książek, spotkania autorskie z pisarzami, bookcrossing, konkursy oraz koncerty. Poszczególne edycje imprezy inauguruje tradycyjnie wręczenie nagród za Bydgoską Książkę Roku o "Strzałę Łuczniczki". Do zaproszonych gości festiwalowych należą popularni przedstawiciele współczesnej polskiej i zagranicznej literatury, a także muzycy śpiewający poezję. 

Poszczególne imprezy literackie, spotkania, wystawy odbywają się w przeciągu kilkunastu dni w różnych miejscach, m.in. w Bibliotece Miejskiej, obiektach Muzeum Okręgowego, kawiarni „Węgliszek”, muszli koncertowej Parku Ludowego, zespole parkowo-pałacowym w Ostromecku, Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki i innych. Charakter międzynarodowy nadaje festiwalowi obecność pisarzy z zagranicy, w tym z gości z miast partnerskich Bydgoszczy.

Zobacz też 
 Festiwale i przeglądy w Bydgoszczy
 Kultura w Bydgoszczy

Bibliografia 
 

Festiwale w Bydgoszczy